François Toumarkine est un acteur français.

Biographie 
Formé au cours Simon de 1976 à 1979, François Toumarkine entre au Conservatoire national d'art dramatique de Paris en 1979. Il sera dans la classe de Michel Bouquet jusqu'en 1982. Au théâtre, il joue pour Gildas Bourdet, Jacques Nichet ou Jean-Michel Ribes. En 1994, il rejoint Les Deschiens, la troupe de Jérôme Deschamps. Durant quelques années, il joue plusieurs spectacles de la troupe et apparait dans la série télévisée. Facilement reconnaissable par son imposante silhouette, François Toumarkine est un acteur qui tient surtout des seconds rôles au cinéma, notamment dans La Discrète ou Le Péril jeune. Il est également un fidèle du réalisateur Jean-Pierre Mocky.

Filmographie

Cinéma

Télévision

Théâtre 
 1980 : Scène de chasse en Bavière de Martin Speer, mise en scène Jean-Hugues Anglade, Espace Cardin
 1982 : Le Cocu magnifique de Cromlynck, mise en scène Roger Hanin, Le Monfort
 1984 : Great Britain de Marlowe, mise en scène Jean-Hugues Anglade, Théâtre Nanterre-Amandiers
 1986 :  Chat en poche de Georges Feydeau, mise en scène Alain Milianti, tournée
 1987 : L'Anniversaire de Harold Pinter, mise en scène Jean-Michel Ribes, Théâtre Tristan Bernard
 1989 :  Lapin chasseur de Jérôme Deschamps et Macha Makeieff, théâtre National de Chaillot
 1991 : Le Haut-de-forme d'Eduardo De Filippo, mise en scène Jacques Nichet, Théâtre des Treize Vents, Théâtre de la Ville, tournée
 1993 : Domaine ventre de Serge Valletti, mise en scène Jacques Nichet, théâtre de la Colline
 1995 : Le Faiseur de Balzac, mise en scène Françoise Petit, théâtre des Célestins
 1996 : Le Défilé de Jérôme Deschamps et Macha Makeieff, Théâtre national de Chaillot
 1997 : Les Précieuses ridicules de Molière, mise en scène Jérôme Deschamps et Macha Makeieff, théâtre de l'Odéon
 2000 : La main passe de Georges Feydeau, mise en scène Gildas Bourdet, Centre national de création d'Orléans, La Criée
 2004 : Le Roi Victor de Louis Calaferte, mise en scène Gildas Bourdet, théâtre de l'Ouest parisien
 2009 : Les Brigands de Jacques Offenbach, mise en scène Jérôme Deschamps et Macha Makeieff, tournée
 2012 : Tous ceux qui tombent de Samuel Beckett, mise en scène Jacques Nichet (voix)

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel des Deschiens et Compagnie
 Le coin du cinéphage

Acteur français de cinéma
Élève du cours Simon
Élève du Conservatoire national supérieur d'art dramatique
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Lieu de naissance inconnu
Les Deschiens